5-й Чемпионат мира по Маунтинбайк-марафону (2007 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) был проведён 12 августа 2007 года в бельгийском городе Вервье.

Мужчины 

Время старта: 
Дистанция: км

Женщины 

Время старта: 
Дистанция: км

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте UCI (мужчины)  Архивировано
 Результаты на официальном сайте UCI (женщины)  Архивировано
 Результаты на сайте cyclingnews.com Архивировано

2007 год в велоспорте
Чемпионаты мира в Бельгии
События 12 августа
Август 2007 года
Спорт в Бельгии в 2007 году